

Geografia 
 San Cristoforo, comune piemontese in provincia di Alessandria
 San Cristoforo, frazione di Bobbio in provincia di Piacenza
San Cristoforo, frazione di Pontremoli
 San Cristoforo al Lago, frazione di Pergine Valsugana in provincia di Trento
 Monte San Cristoforo
 San Cristoforo, frazione di Ispani in provincia di Salerno
 San Cristoforo sul Naviglio, quartiere del Municipio 6 di Milano
 Borgo San Cristoforo, rione di Muggia in provincia di Trieste
 San Cristoforo, quartiere di Catania

Santi 
 San Cristoforo (†250), martire in Licia sotto Decio, celebrato il 25 luglio;
 San Cristoforo di Collesano (IX secolo), monaco basiliano ed abate del Mercurion a Mormanno sulla Sila, celebrato il 17 dicembre;
 San Cristoforo della Guardia (†1491), martire spagnolo, celebrato il 26 settembre;
 San Cristoforo Megallanes (†1927), martire messicano, celebrato il 25 maggio;

Luoghi di culto

Opere d'arte

Dipinti 
 San Cristoforo – dipinto di Hieronymus Bosch, 1496 circa, olio su tavola, Museo Boijmans Van Beuningen, Rotterdam;
San Cristoforo – affresco del Ghirlandaio, 1473 circa, Metropolitan Museum, New York
 San Cristoforo – dipinto attribuito a Jacopo o Domenico Tintoretto, 1575, olio su tela, Museo d'Arte Sacra San Martino, Alzano Lombardo
San Cristoforo – affresco di Tiziano, 1523 circa, Palazzo Ducale, Venezia
 San Cristoforo col Bambino e san Pietro – dipinto di Cima da Conegliano, 1504, olio su tavola, collezione privata

Sculture 
 Colonna di San Cristoforo, colonna votiva risalente al 1657 situata ad Atessa

Aziende
 Società San Cristoforo, casa motociclistica italiana, attiva dal 1949 al 1952